Niemcy:
 Klein-Rohrheim – dzielnica Gernsheim
 Groß-Rohrheim – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße